Reitering ist der Name folgender Orte:

  Reitering (Gemeinde Wang), Ortschaft von Wang, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
  Reitering (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Reiting (Begriffsklärung)